Municipio de Wetmore puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Wetmore (condado de Nemaha, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Nemaha.
 Municipio de Wetmore (condado de McKean, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de McKean.